Ceci Cunha, política brasileira
Ceci e Peri, os personagens principais do romance O Guarani, do escritor José de Alencar
Caloi Ceci, modelos de bicileta fabricada no Brasil

Desambiguação